854-й стрелковый полк — воинское формирование РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне и в войне с Японией на Дальнем Востоке в составе 277-й стрелковой дивизии (2-го формирования).

История

Награды полка 
 12 августа 1944 года -  Орден Красного Знамени - награждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Каунас (Ковно)  и проявленные при этом доблесть и мужество.
 19 февраля 1945 года -  Орден Суворова III степени - награждён указом Президиума Верховного Совета СССР  от 19 февраля 1945 года   за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с  немецкими захватчиками, за прорыв обороны немцев в Восточной Пруссии  и проявленные при этом доблесть и мужество.
 19 сентября 1945 года  -   Орден Кутузова  III степени  -  награждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях против японских войск на Дальнем Востоке при форсировании реки Уссури, прорыве Хутоуского, Мишаньского, Пограничненского и Дуннинского укреплённых районов, овладении городами Мишань, Гирин, Яньцзи, Харбин  и проявленные при этом доблесть и мужество.

Периоды вхождения в состав Действующей армии:
 10 апреля 1942 года по 20 июля 1942 года;
 11 октября 1942 года по 21 апреля 1945 года;
 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945

Командование полка  
Командиры:
Подобед, майор, подполковник, декабрь 1942 года – июнь 1943 года
 Подберезин, полковник, июнь 1943 года – сентябрь 1943 года
Марфенков Василий Никифорович, майор, подполковник, полковник, сентябрь 1943 года – март 1945 года
Лебедев, полковник, март 1945 года - апрель 1945 года
Марфенков Василий Никифорович, полковник, апрель 1945 года  -  ноябрь 1945 года

Начальники штаба:
Камынин, капитан, декабрь 1942 года -  апрель 1943 года
Минько, майор, апрель 1943 года – июнь 1943 года
Базарный,капитан,майор,подполковник, июнь 1943 года – декабрь 1944 года
Злой, майор, декабрь 1944 года – февраль 1945 года
Максимов, майор , февраль 1945 года - ?

Отличившиеся воины полка 
Произведено награждений орденами и медалями СССР не менее:
 Орден Ленина — 2
 Орден Красного Знамени — 23
 Орден Суворова III степени −2
 Орден Александра Невского — 6
 Орден Отечественной войны I степени — 82
 Орден Отечественной войны II степени — 248
 Орден Красной Звезды — 658
 Орден Славы II степени — 13
 Орден Славы III степени — 218
 Медаль За отвагу — 1317
 Медаль За боевые заслуги — 542

Данные о награждениях взяты из приказов командиров 854-го стрелкового полка, 277-ой стрелковой дивизии, 72-ого стрелкового корпуса, Военных советов 5-ой,33-ей и 49-ой армий, размещённых на сайте МО РФ: Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг».

Примечания

Ссылки 
854 стрелковый полк на сайте «Память народа 1941-1945»
277 стрелковая дивизия на сайте «Память народа 1941-1945»

Литература